Imagine:

 Imagine — второй полноценный сольный альбом Джона Леннона.
 Imagine — третий студийный альбом нидерландского диджея Армина ван Бюрена.
 Imagine — композиция Джона Леннона.
 Imagine — бесплатная программа просмотра изображений и анимации для Windows.
 Imagine — серия компьютерных игр компании Ubisoft.
 Imagine Cup — международный технологический конкурс среди студентов и старшеклассников.
 Imagine Dragons — американская инди-группа.
 Imagine Entertainment — американская кинокомпания.
 Imagine Peace Tower — мемориал в память о Джоне Ленноне на острове Видей недалеко от Рейкьявика (Исландия).
 Imagine: John Lennon — альбом-саундтрек к одноимённому документальному фильму.
 Imagine: The Remixes — сборник на альбом нидерландского диджея Армина ван Бюрена.

См. также 
 Image